Seeley steht für:
 Seeley Motorcycles, englischer Motorradhersteller

Orte:
 Seeley (Kalifornien), USA
 Seeley (New Jersey), USA
 Seeley (Wisconsin), Sawyer County, USA
 Seeley Creek, New York, USA
 Seeley Lake, Montana, USA

Personen:
 Alastair Seeley (* 1979), englischer Motorradrennfahrer
 Alice Seeley Harris (1870–1970), britische Missionarin und Fotografin
 Colin Seeley (1936–2020), englischer Motorradrennfahrer und -konstrukteur
 Drew Seeley (* 1982), kanadischer Schauspieler, Songwriter und Sänger
 Eileen Seeley (* 1959), Schauspielerin
 Elias P. Seeley (1791–1846), US-amerikanischer Politiker
 George Henry Seeley (1880–1955), US-amerikanischer Fotograf
 Harry Govier Seeley (1839–1909), Paläontologe
 John E. Seeley (1810–1875), US-amerikanischer Politiker
 John Robert Seeley (1834–1894), englischer Historiker
 Martin Seeley (* 1954), britischer anglikanischer Theologe
 Richard Seeley (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Seeley (1602–1668), Siedlungspionier in Massachusetts
 Robert T. Seeley (1932–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Dyer Seeley (* 1952), US-amerikanischer Biologe und Bienenforscher

Siehe auch:
 Seely (Begriffsklärung)